Vasum är ett släkte av snäckor. Vasum ingår i familjen Turbinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Vasum